Нет выхода:

  — фильм 1962 года, реж. 
 Нет выхода — фильм 1987 года.
 Нет выхода — реслинг шоу.

См. также 
 Выхода нет